Comitatul Perry, conform originalului din limba engleză, Perry County, este numele a zece comitate din Statele Unite ale Americii și al unuia din Australia.

Comitate (aranjate alfabetic)

Australia 

 Comitatul Perry, statul ,  -- (Categorie și format);

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Perry, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Perry, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Perry, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Perry, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Perry, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Perry, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Perry, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Perry, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Perry, statul  -- (Categorie și format) și
 Comitatul Perry, statul  -- (Categorie și format).

Vezi și 

 Perry (dezambigizare)
 Perry (nume de familie)

 

Dezambiguizare
Nume proprii